Grégoire (zanger)
 Grégoire (automerk)